Armand Bonnetain (1883-1973), sculpteur et médailleur belge
Paul Bonnetain (1858-1899), journaliste et écrivain naturaliste français
Quentin Bonnetain (né en 1989), kayakiste français